De Groene Ster (Leeuwarden), een natuur- en recreatiegebied en buurt aan de oostzijde de Friese hoofdstad Leeuwarden
 De Groene Ster, een spinnenkopmolen bij Tystjerk
 Leeuwarder Golfclub De Groene Ster, een in dit gebied gelegen golfbaan
 AV Groene Ster, een atletiekvereniging uit het Nederlands-Brabantse stadje Zevenbergen
 HV Groene Ster, een handbalvereniging uit het Nederlands-Brabantse stadje Zevenbergen
 RKSV Groene Ster, een voetbalclub uit het Nederlands-Limburgse dorp Heerlerheide
 La Verda Stelo, een van de belangrijkste symbolen van het Esperanto